Эрнест Фейдо  (; 16 марта 1821, Париж — 27 октября 1873, там же) — французский писатель и отец известного комедиографа Жоржа Фейдо.

Биография 
Родился в Париже и начал свою литературную деятельность в 1844 году. Занимался коммерцией и археологией. Анализ любовной страсти во всех её проявлениях — основная тема Фейдо. Несмотря на некоторую фривольность, он твёрдо придерживался буржуазной морали. Лучший роман Фейдо «Fanny» (1858) посвящён теме ревности. В последующих произведениях он скатился к буржуазной мелодраме (Catherine d’Overmiere, 1860). Преувеличения и экзальтированность в описании характеров и страстей, любовь к риторике, к «высокому» стилю характерны для творчества Фейдо («Fanny», «Daniel», 1859). В то же время натуралистические детали сближали его с реалистическим буржуазным романом, перерождающимся в направлении натурализма.

Труды 
 Fanny, Paris, Amyot, 1858
 Les quatre saisons, Paris, Didier et compagnie, 1858
 Alger, Paris, Michel Lévy Frères, 1862
 Monsieur de Saint-Bertrand, Paris, Michel Lévy Frères, Paris, 1863
 Le Secret du bonheur, Paris, Michel Lévy Frères, 1864
 Histoire des usages funèbres et des sépultures des peuples anciens, Paris, Gide Libraire-éditeur, 1866
 La Comtesse de Chablis, Paris, Michel Lévy Frères, 1868
 Théophile Gautier. Souvenirs intimes, Paris, E. Plon et Cie, 1874
 Souna. Moeurs arabes, Paris, Calmann Lévy, 1876
 Mémoires d’une demoiselle de bonne famille, Bruxelles, Société des bibliophiles, chez Henry Kistemaeckers, 1877; 2a ristampa con il titolo Souvenirs d’une cocodette, écrits par elle-même, Bruxelles, Gay et Doucé, 1878

Примечания

Литература 
 

Писатели Франции